Bazyli Godebski herbu Godziemba – wojski i stolnik piński
 Franciszek Ksawery Godebski
 Cyprian Godebski
 Misia Godebska
 o. Marcin Godebski, rektor kolegium jezuickiego w Pińsku - zobacz Andrzej Bobola